Sergio Bettini, calciatore italiano
Sergio Bettini, storico dell'arte italiano